Babacan ist ein türkischer Familienname mit der Bedeutung „väterlich, freundlich, gutmütig“, auch „nett, sympathisch“, gebildet aus den Elementen „baba“ (= Vater) und „can“ (= die Seele, das Leben).

Namensträger 
 Ali Babacan (* 1967), türkischer Politiker
 Alperen Babacan (* 1997), türkischer Fußballspieler
 Atalay Babacan (* 2000), türkischer Fußballspieler
 Doğan Babacan (1929–2018), türkischer Fußballschiedsrichter
 Halit Haluk Babacan (* 1966), türkischer Segler
 Tuğba Babacan (* 1993), türkische Fußballspielerin
 Volkan Babacan (* 1988), türkischer Fußballspieler

Weblinks 
 babacan auf en.wiktionary.org (engl.)

Einzelnachweise 

Familienname
Türkischer Personenname

en:Babacan